Eliahou Winograd
 Commission Winograd
 Shmuel Winograd
 Algorithme de Coppersmith-Winograd
 Terry Winograd

Paronyme